Unteraign ist der Ortsname von

 Unteraign (Falkenstein), Ortsteil des Marktes Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Unteraign (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Unteraign (Zenting), Ortsteil der Gemeinde Zenting, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern